Das Internazionali di Tennis Città di Vicenza 2018 war ein Tennisturnier, das vom 28. Mai bis 3. Juni 2018 in Vicenza stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 181 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 175 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Vicenza